U-37 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IX-A, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 29 июля 1936 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании «АГ Везер» в Бремене 15 марта 1937 год под заводским номером 942. Спущена на воду 14 мая 1938 года. 4 августа 1938 года принята на вооружение и под командованием капитан-лейтенанта Хейнриха Шуча вошла в состав 6-й флотилии.

История службы 
Совершила 11 боевых походов, потопила 53 судна (200 124 брт), 2 военных судна (2 404 т) и повредила 1 судно (9 494 брт).

1-й поход 
19 августа 1939 года U-37 вышла из Вильгельмсхафена под командованием капитан-лейтенанта Хейнрих Шуч. Проведя примерно четыре недели в северной Атлантике, 15 сентября 1939 года лодка вернулась в порт.

2-й поход 
5 октября 1939 года U-37 вышла из Вильгельмсхафена для ведения операций в составе  в северной Атлантике, однако на сей раз уже под командованием  () Вернера Хартманна.

Во время этого похода лодка потопила восемь судов: четыре британских, два греческих, одно французское и одно шведское, включая британский грузовой пароход SS Yorkshire шедший с союзным конвоем HG-3, направляясь из Гибралтара в Ливерпуль. 8 ноября Хартманн вернул лодку в порт после порядка пяти недель, проведенных в море.

24 октября 1939 года между 11:47 и 12:12 после атаки на SS Tafna примерно в 100 милях к западу-юго-западу от Гибралтара на нырнувшую лодку с нескольких самолетов были сброшены глубинные бомбы. U-37 погрузилась на глубину 105 м и не была повреждена благодаря тому, что заряды взорвались намного выше. Хартманн мудро решил прокрасться на глубину 80 м и приказал большинству экипажа лечь и отдыхать, так как вскорости после этого из Гибралтара прибыли ,  и , сходу начавшие противолодочные мероприятия в этом районе.

В 16:45 , после получения хорошего гидроакустического контакта, сбросил по полной схеме пять глубинных бомб, установленных на 250 футов (76 м), в точке , и отметил всплывшие пузыри и масляные пятна. Восстановить гидроаккустический контакт не удалось. На лодке в этот момент были выключены гидрофоны, и экипаж был застигнут врасплох столь точными подрывами, заставившими лодку срочно нырнуть до 95 м.

В 18:20  сбросил одну глубинную бомбу, установленную на 150 футов (45 м), с бортовой минной установки в точке  и потерял контакт с лодкой после сброса оставшихся до полной схемы четырёх глубинных бомб. Хартманн слышал эти взрывы на некотором отдалении, но отдавал себе отчет в том, что они не смогут оставаться под водой всю ночь, так как команда уже начала дышать через калийные картриджи, поэтому приказал готовиться к затоплению, прежде чем всплыть в полной боеготовности в 21:45. Однако он обнаружил, что эсминцы покинули район, и U-37 получила возможность незаметно удалиться, направившись на юго-запад с заклинившим от экстремального давления на глубине казенником палубного орудия.

3 ноября 1939 года лодка слегка пострадала от авианалёта.

3-й поход 
1 января 1940 года U-37 была переназначена во 2-ю флотилию с базированием в Вильгельмсхафен.

28 января 1940 года лодка отбыла в северную Атлантику под командованием Вернера Хартманна. Как и в предыдущем походе, Хартманн потопил восемь кораблей, но на сей раз три британских, два норвежских, одно датское, одно французское и одно греческое. И на сей раз два судна из общего счета шли в конвое. 8 февраля лодка высадила агента в заливе Доннегал. 27 февраля 1940 года U-37 вернулась в Вильгельмсхафен.

4-й поход 
30 марта U-37 вышла из Вильгельмсхафена в третий для Вернера Хартманна подряд боевой поход, однако на сей раз в направлении Норвегии. 4 апреля дозаправилась от вспомогательного крейсера Atlantis. И снова Хартманн доказал свою успешность, потопив три судна: норвежское MV Tosca, шведское MV Sveaborg и британское SS Stancliffe. 30 апреля, после двухнедельного похода, лодка вернулась в Вильгельмсхафен.

5-й поход 
15 мая U-37 под командованием нового командира Виктора Эрна вышла из Вильгельмсхафена в поход к берегам Испании и Португалии. Именно здесь лодка провела свою самую успешную миссию, попав по одиннадцати кораблям, потопив десять из них. Принадлежность их была следующей: три французских, два греческих, два британских, одно шведское, одно аргентинское и одно финское; одно британское судно было повреждено. По истечении трех с половиной недель, 9 июня U-37 вернулась в Вильгельмсхафен.

Нейтральным аргентинским судном было SS Uruguay, шедшее из Росарио в Лимерик также нейтральной Ирландии с грузом маиса. U-37 всплыла и, остановив «Уругвай», изучила бумаги, после чего судно было затоплено с помощью подрывных зарядов. 28 членов экипажа были брошены в море в шлюпках. 15 человек погибло и 13 выжило.

6-й поход 
1 августа U-37 снова под командованием Виктора Эрна вышла из Вильгельмсхафена. Поход длился всего полторы недели и проходил в Атлантике возле западного побережья Ирландии, закончившийся потоплением единственного британского судна — SS Upwey Grange. 12 августа U-37 вернулась в порт, однако вместо того, чтобы следовать в Вильгельмсхафен, она пришла в Лорьян во Франции, где теперь базировалась 2-я флотилия.

7-й поход 
17 августа U-37 вновь под командованием Виктора Эрна впервые начала свой поход откуда-то помимо Германии — из Лорьяна. Она должна была сфокусироваться на операциях в районе юго-западного побережья Ирландии. Во время этого путешествия лодке удалось потопить семь судов: пять британских, одно норвежское и одно греческое. Из этих судов одно шло с конвоем OA-220 — британское SS Brookwood, шедшее из Британии в Соединённые Штаты Америки и два судна из конвоя SC-1 — британские шлюпы HMS Penzance and HMS Blarimore, шедшие из Сиднея в Британию. Примерно 24 августа U-37 лодка была атакована как надводным эскортом, так и воздушными силами, в результате чего была вынуждена прервать поход и 30 августа, проведя две недели в море, вернуться в Лорьян.

8-й поход 
24 сентября U-37 отбыла из Лорьяна в четвёртый поход Виктора Эрна, во время которого она вновь направилась в северную Атлантику. Действуя в течение месяца, U-37 потопила шесть судов, четыре из которых на момент атаки шли под британским флагом в составе конвоев. Лишь одно судно из шести потопленных было египетским. SS Corrientes было потоплено как часть конвоя OB-217, шедшего из Ливерпуля в Северную Америку. SS Heminge являлся частью конвоя OB-220, так же направлявшегося из Ливерпуля в Северную Америку. SS British General был потоплен в составе конвоя OA-222 из Британии в Северную Америку. И, четвёртое судно, SS Stangrant, шло в составе конвоя HX-77 из Галифакса в Британию. 22 октября субмарина вернулась в Лорьян.

9-й поход 
28 ноября, после почти месяца в порту, U-37 под командованием обер-лейтенанта цур зее Асмуса-Николая Клаузена отбыла для ведения операций в районе северо-западной Африки и Испании. Во время этого похода было потоплено семь судов: два французских, два шведских, два британских и одно испанское. Три из них на момент потопления шли в составе конвоев. Шведские SS Gwalia и SS Daphne и британское SS Jeanne M являлись частью конвоя OG-46 из Британии в Гибралтар. Французские суда — танкер Rhône и субмарина Sfax принадлежали режиму Виши, и были потоплены по ошибке. Пять недель спустя, 14 января 1941 года U-37 вернулась в Лорьян.

10-й и 11-й поход 
30 января 1941 года U-37 вышла из Лорьяна в направлении побережья Португалии и 8 февраля обнаружила конвой HG-53. На следующий день она потопила два британских судна — SS Courland and SS Estrellano. Третье грузовое судно в свой десятый поход U-37 потопила 10 февраля. Им был британский SS Brandenburg. Также на конвой был направлен немецкий тяжёлый крейсер Адмирал Хиппер, однако к моменту его прибытия 11 февраля от конвоя ему на добивание остались только отбившиеся одиночки. 18 февраля лодка вернулась в Лорьян, проведя 20 дней в море и потопив 4781 т грузов.

27 февраля, выйдя из Лорьяна в свой финальный поход, U-37 направилась на юг Исландии. Здесь удача улыбнулась ей дважды: 7 марта это было греческое грузовое судно SS Mentor и 12 марта исландский траулер Pétursey. 24 дня спустя, 22 марта, U-37 вошла в порт в Киле.

Служба в виде учебной лодки 
1 мая 1941 года U-37 была переведена в 26-ю учебную флотилию, базировавшуюся в Пиллау, в виде учебной лодки. Позднее, 1 апреля 1942 года она была переведена в 22-ю учебную флотилию в Готенхафене, и, наконец, 1 июля 1944 года в 4-ю учебную флотилию, где и оставалась до конца войны.

Судьба 
Затоплена экипажем 8 мая 1945 года в Фленсбург-фьорде, в Сённерборгской бухте недалеко от города Фленсбург. Впоследствии поднята и разрезана на металл.

Командиры 
 4 августа 1938 года — 24 сентября 1939 года — капитан-лейтенант Хейнрих Шуч ()
 25 сентября 1939 года — 6 мая 1940 года — капитан 3-го ранга Вернер Хартманн ()
 6 мая 1940 года — 26 октября 1940 года — капитан-лейтенант Виктор Эрн ()
 26 октября 1940 года — 2 мая 1941 года — капитан-лейтенант Асмус-Николай Клаузен ()
 3 мая 1941 года — 15 ноября 1941 года — капитан-лейтенант Ульрих Фолькерс ()
 16 ноября 1941 года — 30 июня 1942 года — обер-лейтенант Густав-Адольф Янссен ()
 1 июля 1942 года — 3 января 1943 года — обер-лейтенант Альберт Лауземис ()
 4 января 1943 года — 19 ноября 1943 года — обер-лейтенант Хинрих Келлинг ()
 20 ноября 1943 года — 8 января 1944 года — обер-лейтенант Петер Герлач ()
 9 января 1944 года — 21 декабря 1944 года — обер-лейтенант Вольфганг Сейлер ()
 22 декабря 1944 года — 8 мая 1945 года — капитан-лейтенант Эберхард фон Венден ()

Флотилии 
 1 апреля 1938 года — 31 декабря 1939 года — 6-я флотилия
 1 января 1940 года — 30 апреля 1941 года — 2-я флотилия
 1 мая 1941 года — 31 марта 1942 года — 26-я учебная флотилия
 1 апреля 1942 года — 30 июня 1944 года — 22-я учебная флотилия
 1 июля 1944 года — 3 мая 1945 года — 4-я флотилия

Потопленные суда

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 U-37 на Uboat.net